Zelenko je priimek več znanih Slovencev in tujcev:
 Fran Zelenko (1888—1943?), železničarski strokovnjak 
 Jurij Zelenko (Mihael Zagajšek) (1739—1827), nabožni pisec, slovničar in slovaropisec 
 Karel Zelenko (*1925), slikar, grafik, risar in ilustrator, keramičar 
 Marko Zelenko (*1982), kipar 
 Martin Zelenko (1928—2008), pesnik, publicist 
 Nina Zelenko (*1956), grafičarka, keramičarka, akvarelistka 
 Rok Zelenko (*1951), slikar, keramičar, ilustrator
 Sonja Rauter Zelenko (1918—2010), kiparka in keramičarka
 Vladimir Zelenko (1921—2017), biokemik, toksikolog, forenzik
 Vladimir Zelenko (1973—2022), ukrajinsko-ameriški zdravnik, avtor alternativne terapije za COVID-19

Glej tudi
 priimke Zelen, Zelenika, Zelenski, Zelenović
 Herbert Zelenko (1906–1979), ameriški politik
 zelena, zeleno

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki